Бычина (, ) — город в Польше, входит в Опольское воеводство, Ключборкский повят. Имеет статус городско-сельской гмины. Занимает площадь 5,79 км². Население 3708 человек (на 2004 год).

Фотографии

Ссылки 

 Официальная страница города

Города Опольского воеводства
Ключборкский повет
Бывшие немецкие города (Верхняя Силезия)